Gaza hace referencia a varios artículos:

Lugares
Gaza, ciudad de Palestina, ubicada en la Franja de Gaza;
 Provincia de Gaza, en Mozambique;

Además
 Gaza (náutica), trozo de cáñamo, cable de alambre, planchuela de hierro o cadena que sirve para abrazar un objeto;
 Gaza (El Ala Oeste), episodio de la serie de televisión El Ala Oeste.